Скрибо́нии () — древнеримский плебейский род, представители которого занимали высшие должности со II века до н. э.

Род Скрибониев разделился на две ветви: Либоны и Курионы, причём в ветви Либонов преобладал преномен Луций, а в ветви Курионов — Гай. Из представителей рода наиболее известны:

 Гай Скрибоний Курион — видный оратор, претор 121 года до н. э.

 Гай Скрибоний Курион — сын предыдущего, консул 76 года до н. э.

 Гай Скрибоний Курион — сын предыдущего, народный трибун  50 года до н. э., пропретор в 49 году до н. э., сторонник Гая Юлия Цезаря.

 Луций Скрибоний Либон — консул 34 года до н. э., друг Гнея Помпея Великого и тесть Секста Помпея.

 Скрибония — сестра предыдущего, жена Октавиана, мать Юлии Старшей.

Примечания 

 

Древнеримские роды
Скрибонии